До́роти Маке́йл (; ) — американская актриса театра, кино и телевидения британского происхождения.

Биография 
Дороти Макейл родилась 4 марта 1903 года в городе Кингстон-апон-Халл, Великобритания. Когда ей было одиннадцать лет её родители разошлись, и девочка осталась жить с отцом. Окончив школу, Дороти, ещё в подростковом возрасте, уехала в Лондон, чтобы стать актрисой. Некоторое время провела в Париже, а вскоре познакомилась с хореографом бродвейской постановки «Безумств Зигфелда», который убедил её переехать в Нью-Йорк и стать актрисой этих постановок. В 1920-21 годах Дороти играла в «Ревю века» и «Полуночных шалостях Зигфелда».

В 1920 году впервые появилась на экране в фильме «Лицо в окне». В 1921 году она снялась с Анной Мэй Вонг, Ноа Бири и Лоном Чейни в драме Маршалла Нилана «Кусочки жизни» (Bits of Life). В последующие годы Маккейл снималась с такими актерами, как Ричард Бартелмесс, Род Ла Рок, Коллин Мур, Джон Бэрримор, Джордж О'Брайен, Биби Даниелс, Милтон Силлс и Анна Квирентия Нильссон.  

В 1924 году стала одной из «юных „звёзд“ с большим будущим» — WAMPAS Baby Stars — немецкий сценарист и режиссёр. Развод.
 1931—1934 — Нил Миллер. Развод.
 1934—1938 — Гарольд Паттерсон. Развод.
Детей не было ни от одного из мужей.

Избранная фильмография 
  — 
  — Эпизоды жизни / 
 1921 —  (в титрах не указана)
  — /  — Элси Мори
 1924 — Шахта с железной дверью /  — Марта Хиллгроув
  —  — Джоанна Маннерс
 1925 —  — Конни Мартин
  —  — Сильвия Додж
  — Зазывала /  — Лу
  —  — Руфь Джоржан
 1929 — /  — Бетти Браун
  — /  — Дороти Паркер Брантон
 1931 — В безопасности в аду /  — Джилда Карлсон, она же Джилда Эриксон
  —  — Кэрол
 1932 —  — Кей Эверли
  — /  (в эпизоде «The Magic Lantern»)
 ,  — Гавайи 5-O / Hawaii Five-O — разные роли (в 2 эпизодах)

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на сайте starpulse.com
 Профиль  на сайте silenthollywood.com
 Профиль  на сайте tcm.com
 Фильмография на сайте afi.com
 Фотогалерея на сайте silentladies.com
 Фото Дороти Макейл и литература о ней на сайте virtual-history.com
 На сайте kino-teatr.ru: биография и фильмография 

Иммигрировавшие в США из Великобритании
Девушки Зигфелда
Умершие от почечной недостаточности
Киноактрисы США